Baakse Beek (rivier), een riviertje
Waterschap Baakse Beek, voormalig waterschap